Роман Деркач:
 Деркач, Роман Петрович (род. 1975) — украинский и российский политик, муниципальный и государственный деятель.
 Деркач, Роман Степанович (род. 1965) — советский и украинский футболист, тренер.